Apameia (griechisch , lateinisch Apamea) bezeichnet eine Reihe von antiken Städten:

 Apameia in Bithynien, Stadt am Marmarameer
 Apameia am Euphrat, Stadt am Euphrat
 Apameia Kibotos, Stadt in Phrygien
 Apameia in Mesopotamien, Stadt am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris
 Apameia in der Mesene, Stadt am Tigris, in der Charakene (eine andere Stadt als Apameia in Mesopotamien)
 Apameia am Orontes, Stadt in Syrien
 Apameia Rhagiane, Stadt in Parthien zwischen Teheran und Shahrud

Apamea bezeichnet:
 Apamea (Gattung), eine Gattung innerhalb der Nachtfalter
 Apamea maillardi
 Apamea lithoxylaea
 Apamea monoglypha
 Apamea sublustris
 Apamea rubrirena
 Apamea zeta

Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Titularerzbistum Apamea in Bithynia
 Titularbistum Apamea Cibotus
 Titularerzbistum Apamea in Syria (ital.: Apamea di Siria)
 Titularbistum Apamea in Syria dei Greco-Melkiti
 Titularbistum Apamea in Syria dei Maroniti
 Titularbistum Apamea in Syria dei Siri 

Siehe auch: Apame, Friede von Apameia